Bundy Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bundy Lake (Colorado)
 Bundy Lake (Florida)
 Bundy Lake (Illinois)
 Bundy Lake (Louisiana)